Красные Челны — бывшее село, первый из населённых пунктов на территории современного города Набережные Челны. Находилось на территории современного микрорайона Бумажников.

Название 
Первоначально носило название Чалнинский починок. Затем носило название сельцо Ильинское, село Мыс, Мысовые Челны, а с 1930 года – Красные Челны.

История 
Село основано в 1626 году общиной крестьян-елабужан во главе с Федором Поповым, которые от воеводы Семена Волынского получили разрешение перейти на левый берег Камы и поселиться в Уфимском уезде рядом с Камой на двух речках – Чалне и Мелекесе.

Крестьяне, основавшие починок, являлись царской собственностью и в течение первых пяти лет были освобождены от платежей и повинностей, а затем были переведены на положение оброчных крестьян и до 1638 года платили в казну небольшой денежный оброк. С жившими здесь народами (ясачными башкирами, татарами, чувашами, марийцами) у переселенцев сложились хорошие отношения, однако они периодически подвергались набегам кочевников-калмыков.

Согласно переписи 1647 года в Чалнинском починке насчитывался 121 двор.

С середины XVII века Чалнинский починок стал называться селом Мыс. К этому времени в селе имелась деревянная церковь во имя пророка Илии. Основным занятием жителей было хлебопашество, покосы, скотоводство, рыбная ловля. В селе имелись водяные и ветряные мельницы, на которых мололи зерно в том числе и крестьяне ближайших сел. Кроме того, в селе имелись кабак, таможня, поварня (солеварня?).

В 60-80-е годы XVII века село оказалось в центре восстаний башкир, татар и других народов края.

В конце декабря 1773 года в село прибыла группа пугачёвцев во главе с есаулом Мусой Мукминовым и священником села Круглое Поле Ильей Дмитриевым, которая мобилизовала в своё войско 20 жителей села и взяла с жителей пять рублей.

На рубеже XVIII и XIX веков в селе было 240 дворов, в которых проживало 766 крестьян мужского пола и 873 – женского. Село являлось среди ближайших деревень и сел и входило в состав Мензелинского уезда Оренбургской губернии. Основным занятием жителей по-прежнему было хлебопашество. Кроме того, жители трудились и на челнинской пристане, расположенной в соседних Бережных Челнах. Грузчиками на пристани трудились и женщины, составлявшие целые артели. Корреспондент газеты «Уфимские губернские ведомости» в 1861 году писал, что в Челнах никого не удивляет, когда артели женщин, обыкновенно по четыре человека, раз за разом волокут тяжеленные кули по мосткам.

В 1834 году вместо деревянной церкви в селе была построена каменная Ильинская церковь.

В 1865 году, при образовании Уфимской губернии, Мензелинский уезд был передан в состав этой губернии, к которой и относился вплоть до 1920 года. В 60-е года XIX века была образована Мысово-Челнинская волость с центром в селе Мысовые Челны. Кроме него в состав волости входили ещё 8 населённых пунктов: Бережные Челны, Орловка, Новотроицкое, деревни Сидоровка, Мироновка, Суровка, Шильнебаш, Тогаево.

После 1917 года Мысово-Челнинская волость вошла в состав Мензелинского кантона, а с 1921 года – Челнинского кантона ТАССР.

10 августа 1930 года соседнее село Набережные Челны Постановлением Президиума ВЦИК СССР было преобразовано в город. Волостная система управления была упразднена, и был образован Челнинский район. Мысовые (Красные) Челны вошли в его состав, утратив статус центра.

В 30-е годы XX века храм в селе был закрыт, в нём устроили клуб. Окончательно он был снесён в 1978 году в связи с подготовкой зоны затопления Нижнекамской ГЭС.

Известные люди 
В селе родился историк Г. К. Садретдинов (1939—2008).

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Микрорайоны Набережных Челнов
Населённые пункты, основанные в 1626 году
Упразднённые населённые пункты Тукаевского района